Viella pode referir-se a:

 Viella (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Viella (Gers)
 Vielha e Mijaran, um município na província de Lérida, Catalunha, Espanha.

Desambiguações de topônimos